Телятинки — название нескольких населённых пунктов:
 Телятинки — деревня в Киреевском районе Тульской области.
 Телятинки — деревня в Суворовском районе Тульской области.
 Телятинки — деревня в Щёкинском районе Тульской области.